Park, een door de mens ontworpen en aangelegd groen gebied met een overwegend recreatieve functie
Parken (voetbalstadion) (Telia Parken), een voetbalstadion in Kopenhagen
Parken Sport & Entertainment, een Deense onderneming genoteerd aan de beurs van Kopenhagen
De Parken, een wijk van Apeldoorn

Zie ook 
Nationaal park, een park waarbinnen natuur beschermd wordt
Lijst van parken en reservaten
Park (doorverwijspagina)